Плань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Плань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна